Xiongguanlong est un genre éteint de dinosaures théropodes, un Tyrannosauroidea basal ayant vécu au cours du Crétacé inférieur. Il a été découvert dans la province du Gansu, dans le nord-ouest de la Chine.

Datation 
Les sédiments dans lesquelles le spécimen a été trouvé sont datées de l'Aptien et de l'Albien, étages géologiques du Crétacé, âgés entre 125 et 100 millions d'années.

Étymologie 
L'espèce type et seule espèce est Xiongguanlong baimoensis, décrite en ligne en 2009 par un groupe de chercheurs de la Chine et des États-Unis, et officiellement publiée en . L'épithète spécifique est dérivé de bai mo, « fantôme blanc », d'après le « château du fantôme blanc », une formation rocheuse à proximité du site de découverte. Les fossiles comprennent un crâne, des vertèbres, un os iliaque droit et le fémur droit.

Description 

Xiongguanlong était un animal bipède qui équilibrait son corps avec sa longue queue, comme la plupart des autres théropodes. Il était d'une taille intermédiaire entre les Tyrannosauroidea antérieurs du Barrémien et les tyrannosauridés plus tardifs du Crétacé supérieur, comme Tyrannosaurus.

Son poids est estimé à environ . Les vertèbres sont plus robustes que chez les autres Tyrannosauroidea basaux, peut-être pour mieux soutenir un grand crâne. Ce dernier possède un long museau ressemblant à celui dAlioramus.

Classification 

En 2009, les auteurs de la description de Xiongguanlong l'ont placé en position plus basale quAppalachiosaurus à partir de la branche principale de Tyrannosauroidea, et l'ont défini comme étant le groupe frère d'un clade constitué dAppalachiosaurus et des Tyrannosauridae. Xionggualong était alors considéré comme un proche parent dAlectrosaurus.

Les études phylogénétiques des années 2010 l'ont décalé progressivement vers une position plus basale au sein  de la super-famille Tyrannosauroidea.

Cladogramme 
Le cladogramme établi en 2016 à partir de l'analyse phylogénétique des Tyrannosauroidea, réalisée par Stephen Brusatte et Thomas Carr, montre cette position basale de Xionggualong au sein de cette super-famille, bien en amont dAppalachiosaurus et des tyrannosauridés :

Références

Annexes

Article connexe 
 Liste de dinosaures

Références taxinomiques 

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2010